Досрочные президентские выборы в Литве 2004 года прошли в два тура, 13 и 27 июня. Одновременно состоялись первые в истории Литвы выборы в Европарламент.

Необходимость в проведении досрочных выборов возникла после импичмента президента Роландаса Паксаса, который был избран в январе 2003 года. 31 марта 2004 года Конституционный суд Литвы признал, что Паксас трижды нарушил Конституцию, незаконно предоставив гражданство российскому бизнесмену Юрию Борисову, не обеспечив сохранность государственной тайны и оказав давление на принятие решений частными лицами и компаниями. 6 апреля 2004 года Сейм досрочно отрешил Паксаса от должности и президентской присяги.

Кандидаты на участие 
Желание участвовать в выборах изъявили десять претендентов. Бывшему президенту Роландасу Паксасу, выдвинутому Либерально-демократической партией, было отказано в регистрации на основании принятой недавно Сеймом поправки к Закону о выборах президента, а 25 мая 2004 года Конституционный суд подтвердил это решение. Ещё 4 независимых кандидата не смогли собрать необходимые 20 000 подписей — редактор и издатель газеты «Летувос айдас»  Альгирдас Пильвялис (независимый кандидат, собрал 4573 подписи), журналист и издатель Витас Томкус (независимый кандидат, представил 18 601 подпись), экономист и депутат Сейма Юлюс Весялка и адвокат Юрате Забелайте.

Участники выборов 
Для участия в выборах было зарегистрировано 5 кандидатов:
 Валдас Адамкус (независимый кандидат), занимал должность президента с 1998 по 2003 год — 24 651 подпись.
 Пятрас Ауштрявичюс (независимый кандидат), дипломат — 21 644 подписи.
 Вилия Блинкявичюте (Новый союз (социал-либералы)), министр социальной защиты и труда — 32 700 подписей.
 Чесловас Юршенас (Социал-демократическая партия Литвы), временно исполняющий обязанности спикера Сейма — 28 921 подпись.
 Казимира Дануте Прунскене (Союз партий крестьян и Новой демократии), депутат Сейма — 22 643 подписи.

Предвыборная кампания 
Основная борьба развернулась между Валдасом Адамкусом и Казимирой Прунскене. Адамкуса поддерживали правые силы, а также, как некоторые считают, лидер Партии труда Виктор Успасских. Прунскене в свою очередь неофициально получала помощь от отстранённого от поста президента и участия в выборах Паксаса. Против бывшего премьера Литвы сыграла и якобы её пророссийская ориентация, про которую писали в Интернете.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 2004 m. birželio 13 d. Respublikos Prezidento rinkimai:
 I-ojo rinkimų rato balsavimo rezultatai Lietuvoje
 Pakartotinio balsavimo galutiniai rezultatai

2004 год в Литве
Выборы 2004 года в Европе
Июнь 2004 года
События 13 июня
События 27 июня
Президентские выборы в Литве